Горич — фамилия:

 Горич, Иван Петрович:
 Горич-Большой, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 238 (198); 26 ноября 1774.
 Горич-Меньшой, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 275 (228); 26 ноября 1775.
 Горич, Николай Николаевич (1877—1949) — Заслуженный артист РСФСР.